MCG steht als Abkürzung für:

 Marie-Curie-Gymnasium, verschiedene Schulen
 Matthias-Claudius-Gymnasium, verschiedene Schulen
 McGrath Airport, Flughafen in McGrath (Alaska), Alaska, USA nach dem IATA-Code
 Melbourne Cricket Ground, eines der größten Stadien Australiens
 Mercedes Car Group, ein Bereich der DaimlerChrysler AG
 Morphological Catalogue of Galaxies, ein astronomischer Katalog von Galaxien
 Mouvement citoyens genevois, eine Partei im Schweizer Kanton Genf
 Medical College of Georgia, eine historische medizinische Hochschule in Augusta, Georgia, Vereinigte Staaten, seit 2013 Teil der Augusta University
 Miscellaneous Crenarchaeotal group, vorgeschlagen als Phylum „Bathyarchaeota“ 

McG steht für:

 McG (eigentlich Joseph McGinty Nichol, * 1968), US-amerikanischer Filmproduzent und Regisseur

mcg steht als Abkürzung für:

 Mikrogramm (eigentlich „μg“), als ersatzweise Abkürzung, falls der griechische Buchstabe „μ“ nicht verwendet werden kann

.mcg steht als Abkürzung für:

 Videodateiformat, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/M

MCG